Жан Потвен (; 25 марта 1949, Оттава — 15 марта 2022, Уэстон) —  бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника. В составе «Нью-Йорк Айлендерс» двукратный обладатель Кубка Стэнли (1980, 1981). Старший брат известного в прошлом хоккеиста Дени Потвена.

Игровая карьера 
Начал свою карьеру в команде «Спрингфилд Кингс», где в сезоне 1970/71 он был лидером среди защитников по количеству заброшенных шайб и стал победителем Кубка Колдера. Играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» (1971—1972), «Филадельфию Флайерз» (1972—1973) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1973—1978; 1979—1981), с которым были связаны главные успехи в его карьере в НХЛ. 

22 января 1976 года в матче с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик и отдал голевую передачу; матч завершился победой «Айлендерс» со счётом 8:1. При этом его хет-трик является единственным в истории «Айлендерс» для защитников.По итогам того сезона, заработав 72 очка (17+55) за сезон, Жан был вторым среди защитников по количеству набранных очков после младшего брата Дени Потвена, который заработал в том же сезоне 98 очков (31+67). 

Покинув «Айлендерс» он играл в НХЛ за «Кливленд Баронз» (1978) и «Миннесоту Норт Старз» (1978—1979); по окончании сезона вернулся в «Айлендерс», где выиграл два Кубка Стэнли в 1980 и 1981 годах.

Постигровая деятельность 
По окончании карьеры в течение восьми лет работал спортивным комментатором на радио, после чего занимался благотворительностью.

Смерть 
Скончался 15 марта 2022 года в возрасте 72 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Спортивные комментаторы
Радиоведущие по алфавиту
Радиоведущие XX века
Радиоведущие Канады
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Кливленд Баронз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Оклахома-Сити Старз» (хоккей)
Обладатели Кубка Стэнли